Anderson Mill ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Anderson Mill (Georgia)
 Anderson Mill (Williamson County, Texas)
 Anderson Mill (Travis County, Texas)

Siehe auch:
 Anderson Mill Creek